La ville d'Arras a été le lieu de plusieurs sièges ou batailles au cours de l'histoire.

 Siège d'Arras (1194)
 Siège d'Arras (1414)
 Siège d'Arras (1640)
 Secours d'Arras (1654), victoire française contre les Espagnols
 Siège d'Arras (1712)
La bataille d'Arras peut faire référence à trois affrontements de la Première Guerre mondiale. Les numérotations et appellations de ces batailles peuvent différer selon les auteurs.
 Bataille d'Arras (1914), automne 1914 (aussi appelée bataille de l'Artois ou Première bataille d'Arras)
 Bataille d'Arras (1917), printemps 1917
 Bataille d'Arras (1918) également appelée Seconde bataille de la Somme (1918) ou Deuxième bataille d'Arras désignant une bataille du  -  menée par les Canadiens
 Bataille d'Arras (1940), mai 1940

Arras